ATK peut faire référence à :
 ATK, une entreprise américaine dans les secteurs de l'armement et de l'aérospatiale ;
 ATK, un groupe de rap français ;
  ;
 Accessibility Toolkit, pour les handicapés, selon l'article GTK, et selon la liste des abréviations en informatique ;
 ATK, un club de football indien.